Huvudartikel: Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Herrarnas slalom vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 hölls i Beaver Creek, USA, 15 februari 2015. Första åket kördes klockan 10:15 lokal tid (18:15 svensk tid) och det andra åket klockan 14:15 lokal tid (22:15 svensk tid).

Dagen innan, 14 februari, kördes en kvaltävling.  

Detta var herrarnas femte och sista tävling i mästerskapen. Jean-Baptiste Grange från Frankrike vann.

Resultat
Totalt 100 tävlande från 57 länder deltog (exklusive kvaltävlingen 14 februari). De 60 bästa från första åket kvalificerade sig för andra åket. 

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2014/2015
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015